est une expression en anglais signifiant « il ne restait rien ». Elle peut faire référence à :

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi